Владимир Малков:
 Малков, Владимир Владимирович (1880—1946) — советский государственный деятель.
 Малков, Владимир Геннадьевич (род. 1980) — российский футболист.